Mounes-Prohencoux é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 37,62 km².

Demografia 

Comunas de Aveyron